Большекузьминский сельсовет

Владимирская область 
 Большекузьминский сельсовет Кольчугинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Липецкая область 
 Большекузьминский сельсовет Липецкого района